Il gruppo della dollaseite è un gruppo di minerali del supergruppo dell'epidoto. I minerali di questo gruppo derivano da una ridefinizione dell'originale "dollaseite".

Minerali del gruppo della dollaseite 
 Dollaseite-(Ce)
 Khristovite-(Ce)

Note 

Dollaseite